Eric Butorac e Raven Klaasen erano i detentori del titolo, ma Klaasen non ha partecipato a questa edizione del torneo. Butorac ha fatto coppia con Rajeev Ram e sono stati sconfitti nei quarti di finale.

Mariusz Fyrstenberg e Santiago González hanno sconfitto in finale Artem Sitak e Donald Young per 5–7, 7–61, [10–8].

Teste di serie

  Ivan Dodig /  Maks Mirny (semifinale)
  Sam Groth /  Chris Guccione (primo turno)

  Eric Butorac /  Rajeev Ram (quarti di finale)
<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (campioni)

Wildcard

  Michael Mmoh /  Frances Tiafoe  (primo turno)

  Stefan Kozlov /  Denis Kudla  (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Memphis Open 2015
ATP World Tour 2015